Rogatekirche steht für
Rogatekirche (München), Ramersdorf 
Rogatekirche (Meiendorf), Hamburg 
Rogatekirche (Frielingsdorf)